

Geografia 
 Callas – un comune francese situato nel dipartimento del Varo della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Cantone di Callas – un cantone francese dell'Arrondissement di Draguignan

Persone 
 Maria Callas – soprano greco

Astronomia 
 Callas – cratere da impatto sulla superficie di Venere

Cinema 
 Callas Forever – un film del 2002, diretto dal regista Franco Zeffirelli

Pagine correlate 
 Calla
 Calles (disambigua)
 Callis
 Callus